manysi nyelv
 manysi nép
 Hanti- és Manysiföld
rövidítés
 Magyar Nyelvstratégiai Intézet (2014–2019-ig létező központi hivatal)